Змагання зі стрибків у висоту серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 у Досі проходили 27 та 30 вересня на стадіоні «Халіфа».

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Незважаючи на програш Юлії Левченко на матчевій зустрічі США-Європа в Мінську напередодні чемпіонату, переможниця двох останніх світових першостей Марія Ласіцкене була головною претенденткою на перемогу.

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: подолання висоти 1,94 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлеток у обох групах кваліфікації ().

Фінал 

Фінал змагань видався захоплюючим. Юлії Левченко, взявши 2,00, вище стрибнути не змогла і стала у підсумку четвертою. За спробами її обійшла американка Вашті Каннінгем. Після 2-метрової позначки головне протистояння розгорнулось між Марією Ласіцкене та Ярославою Магучіх. Українка двічі покращувала світовий рекорд серед юніорів (2,02 та 2,04), проте вирішила з тренером надалі припинити змагання. Ласіцкене, обійшовши Магучіх за спробами, штурмувала 2,08, проте безуспішно.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Ж
Ж